Мельгуновка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Мельгуновка — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Мельгуновка — деревня в Захаровском районе Рязанской области.

Реки 
 Мельгуновка — река в Ханкайском районе Приморского края.